Niemcy:
 Vogelsberg – pasmo górskie
 Vogelsberg – powiat w kraju związkowym Hesja
 Vogelsberg – dzielnica Künzelsau
 Vogelsberg – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Sömmerda

Inne:
 Vogelsberg